Sainte-Hélène puede referirse a:

Sainte-Hélène, municipio canadiense situado en Quebec.

Sainte-Hélène, comuna francesa situada en Gironda.
 Sainte-Hélène, comuna francesa situada en Lozère.
 Sainte-Hélène, comuna francesa situada en Morbihan.
 Sainte-Hélène, comuna francesa situada en Saona y Loira.
 Sainte-Hélène, comuna francesa situada en Vosgos.